Saara (bij Gera), plaats in Duitsland
 Saara (Nobitz), plaats in Duitsland
 Saara (Vinni), plaats in Estland
 Saara (geslacht), een geslacht van hagedissen uit de familie agamen.